Tour La Provence 2018 var den 3. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 8. til 11. februar 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder blev franske Alexandre Geniez fra .

Hold og ryttere

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Sprintkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2018
UCI Europe Tour 2018